Allohelea är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1917. Allohelea ingår i familjen svidknott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svidknott
Allohelea